Codo puede hacer referencia a:
 articulación del codo, articulación que une el brazo y el antebrazo;
 codo, parte prominente posterior de la articulación del brazo con el antebrazo;
 codo, antigua unidad de longitud;
 Codo, municipio español, en la provincia de Zaragoza;
 codo (Méx) coloq., tacaño, avaro.

Enlaces externos